Гирсо́н (евр. גרשון Гершо́н) — согласно Библии старший сын Левия, родоначальник одного из четырёх семей левитов — герсонитов ().

Гирсон родился до переселения Иакова и сыновей его в Египет. Его потомки в числе 7000 человек, в том числе 2630 человек, способных к служению, были определены Моисеем носить во время странствования по пустыне завесы и покровы Скинии. Им были назначены для жительства 13 городов (Голан, Аштароф, Кедес, Давраф, Рамоф, Анем, Машал, Авдон, Хукок, Рехов, Кедес, Хаммон, Кариафаим).

При царе Давиде гирсониты были определены в числе прочих сынов Левия восхвалять Господа в обычных церковных службах на музыкальных орудиях. Хорошо известный певец Асаф был одним из их числа.

Семейное дерево 

Согласно Первой книге Паралипоменона, семейное дерево гирсонитов выглядит следующим образом: